María del Pilar de Borbón y Borbón (Madrid, 4 de junio de 1861-Escoriaza, 5 de agosto de 1879) fue una infanta de España por ser hija de la reina Isabel II.

Biografía 
La infanta Pilar nació en el palacio de Oriente; fue la séptima de los diez hijos de Isabel II de España y de Francisco de Asís de Borbón. Fue bautizada el 5 de junio de 1861 por el patriarca de las Indias, siendo sus padrinos el matrimonio formado por sus tíos, los infantes Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza y María Cristina de Borbón. Con siete años, acompañó a su madre al exilio en Francia. En París fue educada en el colegio del Sagrado Corazón. Durante un año, tras la caída del emperador Napoleón III, la infanta, con el resto de la familia real, se instaló en Ginebra, en Suiza. En 1873 recibió su primera comunión en Roma de la mano del papa Pío IX.

Dos años después regresó a España, una vez restablecida la monarquía con su hermano, el rey Alfonso XII, y desde entonces vivió sucesivamente en Sevilla y Madrid.

A principios del verano de 1879 se organizó que Pilar y sus hermanas, Paz y Eulalia, pasaran algún tiempo en Escoriaza, un pequeño pueblo conocido por sus aguas termales de aguas minerales. El 10 de julio llegaron a Escoriaza, en la provincia de Guipúzcoa, después de un largo y agotador viaje. En las siguientes semanas, las hermanas descansaron, llevando una vida tranquila y dedicando su tiempo a caminar por el campo y leer. La infanta Paz notó que Pilar se veía pálida y cansada, pero como las hermanas se leían las cartas, Paz no se lo escribió a sus hermanos mayores para no alertar a Pilar.

El 1 de agosto, la gente local organizó una pequeña fiesta en honor a la infanta. Vestida de blanco y con boina roja en la cabeza, Pilar asistió a la rústica fiesta y disfrutó de sus sencillos placeres: paseos en burro, bueyes y bailes al aire libre. Esa noche, se quejó de sentirse cansada. El 3 de agosto, Pilar no se sintió bien y se quedó en cama todo el día. Por la noche, mientras leía Graziella de Alphonse de Lamartine, tuvo un ataque agudo de convulsiones, perdió el conocimiento y nunca volvió a despertar. Dos días más tarde murió, seguramente de meningitis tuberculosa. Sin embargo, para que la dinastía no quedase marcada, el parte médico oficial diagnosticó un derrame seroso. Fue enterrada pocos días después en El Escorial.

Aunque no se casó, María del Pilar estuvo enamorada del hijo de Napoleón III, el príncipe Napoleón Luis. La emperatriz Eugenia de Montijo y la reina Isabel II eran partidarias de este enlace, pero el joven príncipe Napoleón encontró la muerte en la guerra contra los zulúes dos meses antes de la muerte de la propia infanta. La emperatriz Eugenia tomó de la tumba de su hijo una corona y la envió a la de Pilar en El Escorial.

Años después, su hermana, la infanta María de la Paz, se casó con el príncipe Luis Fernando de Baviera, y decidió llamar María del Pilar a su única hija, en recuerdo de su hermana. De este modo, introdujo un nombre español en la Casa de Wittelsbach.

Fue sepultada en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial, el 7 de agosto de 1879, siendo sepultada en la cuarta cámara sepulcral bajo el epitafio:MARIA A COLVMNA, ELISABETH II FILIA

Dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur

(Mis días han corrido más que la lanzadera [del tejedor] [Job 7, 6])

Ancestros

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta María del Pilar (Berenguela) de Borbón y Borbón.

Órdenes 

 4 de junio de 1861: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Referencias

Enlaces externos 

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Madrid